León och de León är spanska efternamn.  Leon och Léon är liknande efternnamn på andra språk.

Personer med León och liknande namn som efternamn
 Abraham Léon (1918–1944), belgisk författare, trotskist
 Ángel León (1907–1979), spansk sportskytt
 Carlos Leon (född 1966), amerikansk skådespelare
 Donna Leon (född 1942), amerikansk författare
 Douglas León (född 1975), svensk musiker och skådespelare,med astistnamnet Dogge Doggelito
 Fernando León (född 1966), spansk seglare
 Francisco León de la Barra (1863–1939), mexikansk diplomat och politiker, president
 Janet Leon (född 1990), svensk sångerska och låtskrivare
 Johann Leon (död 1597), tysk präst och psalmförfattare
 José León Bernal (född 1995), spansk fotbollsspelare
 Juan Ponce de León (omkring 1460–1521), spansk upptäckare
 Lucrecia de León (död efter 1567)), spansk siare
 Luis de León (1528–1591), spansk författare
 Nappe Leon (1901–1957), svensk målare
 Pauline Léon (1768–1838), fransk feminist och politisk aktivist
 Pedro León (född 1986), spansk fotbollsspelare
 Renzo León García (född 1990), peruansk roddare
 Tony Leon (född 1956), sydafrikansk politiker
 Torsten Leon-Nilson (1920–1993), svensk arkitekt
 Victor Léon (1858–1940), österrikisk librettist
 Yankiel León (född 1982), kubansk boxare

Se även
 Lejon (efternamn)
 Leon (förnamn)

Spanska efternamn